KZN steht für:
 Flughafen Kasan in Russland (IATA-Code)
 KwaZulu-Natal, Provinz Südafrikas
 Kantonsschule Zürich Nord, ab Herbst 2012 durch die Fusion der Kantonsschule Oerlikon und der Kantonsschule Zürich Birch

KZN